Sälsjötjärn kan syfta på:
Sälsjötjärnen, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun
Sälsjötjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun